

Osoby o nazwisku Bródka 
 Aleksander Bródka – polski fizyk
 Franciszek Bródka (1906-1957) – polski piłkarz i trener piłkarski
 Zbigniew Bródka (ur. 1984) – polski łyżwiarz szybki

Inne 
 Bródka (łac. mentum) – element aparatu gębowego stawonogów wchodzący w skład wargi dolnej (labium)
 Bródka (łac. protuberantia mentalis) – struktura kostna u człowieka
 Bródka – rodzaj zarostu